Surpresa
Ou ainda:
Surpresa (chocolate) - linha de chocolates da Nestlé.
Surpresa (escola de samba) - escola de samba extinta de Belo Horizonte.

Desambiguação